Oldsmobile Cutlass (1961) – seria samochodów produkowana w latach 1961–1988.
 Oldsmobile Cutlass (1997) – sedan klasy średniej produkowany w latach 1997–1999.

Inne 
 Oldsmobile F-85 Cutlass - samochód klasy średniej i wyższej produkowany w latach 1961–1967.
 Oldsmobile Cutlass Calais – sedan klasy średniej  produkowany w latach 1984–1991.
 Oldsmobile Cutlass Ciera – sedan klasy wyższej produkowany w latach 1982–1996.
 Oldsmobile Cutlass Cruiser – kombi klasy wyższej produkowany w latach 1984–1996.
 Oldsmobile Cutlass Supreme – samochód sportowy produkowany w latach 1982–1997.